Harz (gebergte), het noordelijkste middelgebergte van Duitsland
 Harz (gemeentevrij gebied), een gemeentevrij gebied in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Landkreis Harz, een Landkreis in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Nationaal Park Harz, een nationaal park in Duitsland

personen
 Carl Otto Harz (1842-1906), Duits botanicus
 Erwin Harz (1934), Duits politicus
 Kurt Harz (1915-1996), Duits entomoloog